

Sigle 
 Organizationally Unique Identifier – primi tre byte di un indirizzo MAC, identifica in maniera univoca il produttore di un dispositivo Ethernet

Cinema 
 Oui – film francese del 1996

Codici 
 OUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ban Houei Sai (Laos)
 oui – codice ISO 639-3 della lingua old uighur

Musica 
 Oui – album dei The Sea and Cake del 2000
 Oui – singolo di Gilli, Sivas, N.O.D.E. del 2018

Altro 
 Oui – periodico pornografico Stati Uniti d'America